Baby doll, Baby Doll  eller Babydoll kan syfta på:

 Baby Doll (film) – en amerikansk film från 1956
 Baby Doll (låt av Top Cats) – en låt av svenska rockabillybandet Top Cats och deras bidrag i Melodifestivalen 2012
 Baby doll (nattlinne) – en typ av nattlinne
 Baby Doll Karlsson – ursprungliga namnet för Babsan en rollfigur spelad av Lars-Åke Wilhelmsson
 Babydoll – en klädstil

Se även
 Bebi Dol – artistnamnet för den serbiska sångerskan Dragana Šarić född 1962